A26, A 26 oder A-26 steht für:
 Douglas A-26, ein US-amerikanischer Bomber

Autobahnen und Fernstraßen:
 Autobahn 26 (Belgien) in Belgien 
 Autoestrada A26 in Portugal
 Autovía A-26 in Spanien
 Autoroute A26 in Frankreich
 Autostrada A26 in Italien
 A26 (Kasachstan) in Kasachstan
 Bundesautobahn 26 in Deutschland
 Linzer Autobahn in Österreich (in Bau)
 Voralpen Autobahn in Österreich (verworfene Planung)

A26